38. længdegrad kan henvise til:

 38. vestlige længdekreds
 38. østlige længdekreds